Ел Терминал има више значења:

 Ел Терминал (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Терминал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику